Barry Greenstein, un joueur de poker professionnel.
 Jesse Leonard Greenstein, un astronome américain.

pt:Jeff Greenstein